Ayat kan syfta på:

 Ayah – arabiskt ord för gudomligt tecken

Geografi

Egypten 

 Al ‘Ayyāţ (ort), Giza,

Frankrike 

 Ayat-sur-Sioule, kommun, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Egyptenförgreningar